(né en 1963) est un homme politique britannique.
 Andruw Jones (né en 1977) est un joueur de baseball curaçaoan.
  (né en 1983) est un réalisateur et scénariste britannique.